

Geografia 
 Orël – città in Russia, capoluogo dell'Oblast' di Orël
 Orel – comune della regione di Pardubice, Repubblica Ceca
 Orel – villaggio nella municipalità di Sveti Nikole, Macedonia del Nord
 Lago Orel' – lago nel Kraj di Chabarovsk, Russia
 Orel' – nome russo del fiume Oril', in Ucraina

Altro 
 Orel (nave) – la prima nave da battaglia della Marina Imperiale Russa, costruita nel XVII secolo
 Orël – nave da battaglia russa classe Borodino, che successivamente prestò servizio nella marina giapponese col nome di Iwami
 Orel (movimento) – movimento giovanile ceco
 Progetto 1153 Orel (portaerei) – progetto di una portaerei sovietica
 K-266 Orël – sottomarino lanciamissili russo.

Pagine correlate 
 Oriol